Ел Таскате има више значења:

 Ел Таскате (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Таскате (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Таскате (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Таскате (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Таскате (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Таскате (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Таскате (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Таскате (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Таскате (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Таскате (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Таскате (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Таскате (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику